Дутка — музичний інструмент.

Дутка — українське прізвище.
 Дутка Василь Ананійович — доцент кафедри математики Національного Університету "Києво-Могилянська академія".
 Дутка Василь Якович (6 березня 1965) — український художник.
 Дутка-Жаворонкова Вікторія Валеріївна (28 листопада 1965) — український мистецтвознавець.
 Дутка Ганна Яківна (18 лютого 1962) — кандидат педагогічних наук, директор Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ.
 Дутка Дмитро Михайлович (1999—2023) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дутка Євген Миколайович (3 січня 1950) — лікар, громадський діяч. Депутат Тернопільської обласної ради 2, 3, 4-го скликань (від 1994).
 Дутка Іван Володимирович (5 грудня 1947) — господарник, громадський діяч. Депутат Тернопільської обласної ради 4-го скликання (від 2002).
 Дутка Іван Олександрович — український артист, співак (баритон).
 Дутка Ігор Степанович (17 вересня 1963) — інженер, спортсмен.
 Дутка Микола Іванович (Єпископ Микола) ( 1966) — єпископ Російської православної церкви, єпископ Находкинський і Преображенський.
 Дутка Рафал (14 серпня 1985) — польський хокеїст.
 Дутка Чеслав-Павел (20 січня 1936) — польський літературознавець, соціолог. Доктор філології, професор.

Українські прізвища